Айн-Сефра (, Жёлтый глаз) — округ в вилайете Наама, Алжир, назван в честь своей столицы Айн Сефра.

Муниципалитеты 
Округ делится на 2 муниципалитета:

Примечания 

Округа Алжира